John Day può riferirsi a:

Persone 
John Day – accademico britannico
John Day – storico americano
John Day – altro nome del cantante italiano Gianni Dei
John Day – pittore britannico
John Day – drammaturgo britannico
John Day – carpentiere britannico

Altro 
John Day – fiume dell'Oregon
John Day – città dell'Oregon (Stati Uniti)